Molekulska formula -{C20H28O10}- se može odnositi na:

 Rozarin
 Rozavin